Árvai Péter (1971) az V. kerületi önkormányzat LMP-t pártoló képviselője, dolgozott a bankszektorban és a felsőoktatásban tanárként
 Árvai Péter (1979) svéd üzletember, a  Prezi (vagy Prezi.com) flash-alapú, internetes prezentációkészítő szoftver társalapító-vezérigazgatója
 Árvai Péter (1989) színész
 Árvai Péter (?) játékfejlesztő, a Piszkos Fred, a kapitány társasjáték egyik szerzője (Aczél Zoltánnal)